Ellingen bezeichnet:

 Ellingen, Stadt im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen in Bayern
 Ellingen (Morsbach), Gemeindeteil der Gemeinde Morsbach im Oberbergischen Kreis in Nordrhein-Westfalen
 Ellingen (Straßenhaus), Gemeindeteil der Gemeinde Straßenhaus im Landkreis Neuwied in Rheinland-Pfalz
 Ellingen (Prenzlau), Stadtteil der Kreisstadt Prenzlau, Brandenburg
 Ellingen (Soltau), Stadtteil der Stadt Soltau im Landkreis Heidekreis in Niedersachsen, siehe Wiedingen
 Ellingen (Altmark), ehemalige Gemeinde im Kreis Osterburg im Bezirk Magdeburg
 Groß Ellingen und Klein Ellingen, Gemeindeteile der Gemeinde Hohenberg-Krusemark im Landkreis Stendal in Sachsen-Anhalt
 Ellingen (Bad Mondorf), Ortschaft in der Gemeinde Bad Mondorf im Süden von Luxemburg
 eine Insel in Norwegen, die zur Gemeinde Flatanger gehört, Koordinaten: 
 eine Insel in Norwegen, die zur Gemeinde Gulen gehört, Koordinaten: 

Siehe auch:
 Elling
 Ehlingen
 Ölling
 Öllingen